Weiglhof ist der Name folgender Orte:

  Weiglhof (Wackersberg), Gemeindeteil von Wackersberg, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
  Weiglhof (Gemeinde Miesenbach), Katastralgemeinde von Miesenbach bei Birkfeld, Bezirk Weiz, Steiermark